Hohenzollern steht für:

 Hohenzollern, deutsches Adelsgeschlecht
 Schwäbische Hohenzollern, schwäbische Linie des Hauses Hohenzollern
 Hohenzollern (Berg) bei Hechingen
 Burg Hohenzollern auf dem Berg Hohenzollern, Stammsitz des Hauses Hohenzollern

Territorien:
 Hohenzollern-Haigerloch, Grafschaft (1576–1767)
 Hohenzollern-Hechingen, Grafschaft (ab 1576), dann Fürstentum (1623–1849)
 Hohenzollern-Sigmaringen, Grafschaft (ab 1576), dann Fürstentum (1623–1849)
 Hohenzollernsche Lande, Regierungsbezirk (1850–1947)

Schiffe:
 Hohenzollern, Reichspostdampfer der Strassburg-Klasse des Norddeutschen Lloyd (1873 bis 1899)
 Hohenzollern, früherer Name der Kaiser Wilhelm II. (Schiff, 1889), Passagierdampfer des Norddeutschen Lloyd (1901 bis 1908)
 Hohenzollern, früherer Name der Schmilka (Schiff, 1897), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft

Siehe auch:

 Stammliste der Hohenzollern
 Hohenzollern-Berg
 Aktiengesellschaft für Lokomotivbau Hohenzollern in Düsseldorf
 Brikettfabrik Hohenzollern in Bad Liebenwerda
 Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern in Sigmaringen
 Hohenzollernhafen, früherer Name von Buur Gaabo, Stadt in der Provinz Jubbada Hoose, Somalia
 Hohenzollern Typ Oberhausen